Ванве () град је у Француској, у департману Горња Сена.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 25.414.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Rosh HaAyin
  Лерте
  Ballymoney

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: Insee 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској